

Patronyme 

 Eberhard Linke (né en 1937), un sculpteur allemand ;
 François Linke, un ébéniste français d'origine autrichienne ;
 Karla Linke (née en 1960), une nageuse est-allemande ;
 Susanne Linke, une danseuse, chorégraphe et pédagogue allemande ;
 Thomas Linke, un footballeur allemand.

Voir aussi 
 Die Linke (en allemand, "la gauche") est un parti politique d'Allemagne.
 Linké est le nom Wolof de l'arbre Afzelia africana.
Patronyme allemand